Маргари́товка — топоним в России:

 Маргаритовка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Маргаритовка — река в Приморском крае, впадает в Японское море.

См. также 
 Маргаритово